Daniel Viegas (wielrenner), Portugees wielrenner
 Daniel Viegas (zwemmer), Portugees zwemmer